Regierung Schüssel steht für:

 allgemein die Regierungszeit 2000–2007 des österreichischen Volkspartei-Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel
 das ÖVP-FPÖ-Koalitionskabinett 2000–03, Bundesregierung Schüssel I
 das ÖVP-BZÖ-Koalitionskabinett 2003–07, Bundesregierung Schüssel II